Q4 ou Q04 est un sigle qui peut faire référence à :

Calendrier 
 Q4, la  de l'année sur quatre.

Domaine militaire 
 Narval (Q4), un sous-marin de la Marine nationale française .

Jeux vidéos 
 Quake 4, un FPS développé par Id Software.

Médecine 
 Autres malformations congénitales de l'encéphale, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Automobiles
 Alfa Romeo Crosswagon Q4, un modèle  du constructeur italien Alfa Romeo ;
 Audi Q4 e-tron, un modèle du constructeur allemand Audi.

Autres 
 Q4, le certificat annuel qui atteste, après vérification annuelle des extincteurs, que votre site industriel est toujours conforme à l’installation initiale ;
 Q4Pa-surf, l’indicateurs de perméabilité à l'air, dans les tests d'infiltrométrie.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres